De finale van de Coupe de France van het seizoen 2010/11 werd gespeeld op zaterdag 14 mei 2011 in het Stade de France in Saint-Denis. Lille OSC versloeg Paris Saint-Germain met 1–0. Invaller Ludovic Obraniak scoorde in het slot het enige doelpunt van de finale.

Finale

Wedstrijd

 

2011
Paris Saint-Germain
Lille OSC
Coupe de France